Niemcy:
 Stockstadt am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Stockstadt am Rhein – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Groß-Gerau